Das Benson & Hedges Masters 1993 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1992/93, das 1993 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 19. Austragung des Masters.

Stephen Hendry gewann das Masters durch einen 9:5-Sieg im Finale gegen James Wattana zum fünften Mal in Folge.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1993
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent